Pablo Cuevas era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Corentin Moutet ha sconfitto Pedro Cachín con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Federico Coria (quarti di finale)
  Richard Gasquet (semifinale)
  Hugo Dellien (primo turno)
  Pablo Andújar (primo turno)

  Nuno Borges (secondo turno) 
  Marcelo Tomás Barrios Vera (ritirato) 
  Corentin Moutet (campione) 
  Manuel Guinard (semifinale)

Qualificati 

  Gabriel Décamps (secondo turno)
  Ivan Gakhov (secondo turno)
  Kimmer Coppejans (primo turno)

  Aleksej Vatutin (quarti di finale) 
  Arthur Fils (secondo turno) 
  Shang Juncheng (primo turno)

Lucky loser 

  Maxime Janvier (primo turno)

  Juan Bautista Torres (secondo turno)

Wildcard 

  Kyrian Jacquet (primo turno)
  Ugo Blanchet (primo turno)

  Luca Van Assche (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open de Lyon Challenger 2022